

Cinema 
The Valley of the Moon – film del 1914 diretto da Hobart Bosworth, adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London
Valley of the Moon – film del 2009

Geografia 
Sonoma Valley, anche chiamata Valley of the Moon

Letteratura 
titolo originale de La valle della Luna, romanzo di Jack London scritto nel 1913

Musica 
 Valley of the Moon – album degli H. P. Lovecraft del 1970

Pagine correlate
Valle della Luna (disambigua)